Хорга (Румунія)(рум. Horga) — село у повіті Васлуй в Румунії;
 Хорга (Бурятія) — село в Єравнинському районі республіки Бурятії Російської Федерації.